Matthias Schoder, né le  à Winterthour, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. Il évolue au poste de gardien de but.

Carrière

En club 
Après avoir été formé au EHC Winterthour, Matthias Schoder rejoint l'organisation des ZSC Lions. Il joue, lors de la saison 2001-2002, ses premiers matchs en LNA avec les ZSC Lions. Barré par l'inamovible Ari Sulander, il doit attendre la saison 2003-2004 pour griffer à nouveau la glace en LNA. Cette même saison, il est prêté au club bernois du SC Langnau Tigers. Après une autre saison à Zurich, et n'ayant aucune perspective avec les Lions, il retrouve l'Emmental et la patinoire de l'Ilfis.

Après quatre saisons en tant que titulaire, il se retrouve en concurrence, lors de la saison 2009-2010, avec le jeune et talentueux Benjamin Conz. Ayant perdu sa place dans les buts emmentalois, il décide de s'engager, au début de la saison 2010-2011 aux Rapperswil-Jona Lakers, où il devient la doublure de Daniel Manzato. À l'échéance de son contrat d'une année, il signe avec le HC Viège, club de LNB.

En équipe de Suisse 
Matthias Schoder a représenté la Suisse lors des championnats du monde des moins de 18 ans en 2000 et aux mondiaux junior de 2002, joute au cours de laquelle il est la doublure de Tobias Stephan.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000|| EHC Winterthour ||  ligue
| 2 || || || || 3,00 || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001|| EHC Winterthour ||  ligue
| 12 || || || || 2,28 || || || 3 || || || 2,33 || ||  || 
|-
|2001-2002|| ZSC Lions || LNA
| 3 || 190 || || 2,53 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002|| GCK Lions || LNB
| 21 ||  ||  ||  || 3,34 ||  || 6 || 2 || 120 ||  ||  || 3,00 ||  || 0
|-
|2001-2002|| GCK Lions U20 || Jr. Élites A
| 9 ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
|2002-2003 || ZSC Lions || LNA
| - || - || - || - || - || - || - || - || -  || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || ZSC Lions || LNA
| 5 || 269 ||  || 1,56 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004|| SCL Tigers || LNA
| 10 || 553 ||  || 4,02 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || ZSC Lions || LNA
| 1 || 66 || || 2,77 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005||GCK Lions || LNB
| 23 ||  || || 3,24 || || 2 || 4 || 5 || 300 ||  || 3,81 ||  || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || SCL Tigers || |LNA
| 20 ||  ||  || 3,86 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || SCL Tigers || LNA 
| 37 ||  ||  || 3,59 || || 3 || 2 || 10 || 632 || || 3,13 || || 1 || 0
|-
|2006-2007 || SCL Tigers || 
| - || - || - || - || - || - || -|| 5||300|| ||  ||  ||0 || 2
|-
| 2007-2008 || SCL Tigers || LNA
| 44 ||  || || 3,70 || || 2 || 0 || 7 || 434 || || 3,32 || || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || SCL Tigers || LNA 
| 48 ||  || || 3,39 || || 3 || 0 || 7 || 439 ||  || 2,19 || || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || SCL Tigers || LNA 
| 28 ||  || || 3,35 || || 2 || 0 || 3 || 160 || || 2,62 || 90,0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA 
| 12 || 690 || || 3,57 || 88,6 || 1 || 0 || 2 || 77 || || 1,56 || 71,4 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || HC Viège || LNB
| 42 ||  ||  || 3,20 ||  || 1 || 10 || 8 || 462 ||  || 2,50 || || 0 || 0
|-
|2012-2013 || HC Viège || LNB
| 23|||| || 3,28 ||  ||1 || 12 || 8 || 462 ||  || 2,50 || || 1|| 0
|-
|2013-2014 || HC Viège || LNB
| 35|||| || 3,35 ||  ||1 || 0 || 18 ||  ||  || 2,61 || || 1|| 10
|-
|2013-2014 || HC Viège || 
| - || - || - || - || - || - || -|| 5||299|| || 3,81 || 90,8 ||0 || 2
|-
|2014-2015 || HC Viège || LNB
| 35|| || || 3,17 ||  || || 2 || - || - ||  || - || - || -|| -
|-
|2015-2016 || HC Viège || LNB
| 41|||| || 3,35 || 91,3 || || 0 || - || - ||  || - || - || -|| -
|-
|2016-2017 || HC Viège || LNB
| 13||663|| || 2,98 || 90,7 || 0 || 0 || - || - ||  || - || - || -|| -

|2000|| Suisse -18 ans||CM -18 ans
|6||321|| ||2,43||92,1||1||0||
|-
|2002|| Suisse -20 ans||CM -20 ans 
|1||60|| ||0||100||1||0||
|-
|2015||HC Viège||Coupe de Suisse 
|3|| || ||4,00|| || || ||Quarts de finale
|-
|2016||HC Viège||Coupe de Suisse
|3|| || ||1,62|| || || ||Quarts de finale
|-
|2017||HC Viège||Coupe de Suisse
|1|| || ||7,50|| || || ||Seizièmes de finale

Notes et références

Note

Références

Source 
 

Naissance en juillet 1982
Naissance à Winterthour
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du EHC Winterthour
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Viège